Влади́мир Марко́вников:
 Марковников, Владимир Васильевич (1837—1904) — русский химик, основатель научной школы.
 Марковников, Владимир Владимирович (1867—1917) — председатель Казанской губернской земской управы, член IV Государственной думы от Казанской губернии.